Будунда:
 название реки Ивановки до 1972 года.
 название села Усть-Ивановка до 1972 года.